Матвей Александрович Тихомандрицкий  (1844, Киев — 1921, Ялта) — русский , доктор чистой математики, заслуженный профессор математики Харьковского университета. .

Биография 

Родился в Киеве  года в семье математика, ординарного профессора Киевского университета Св. Владимира Александра Никитича Тихомандрицкого.

Начальное и среднее образование получил в семье, для обучения также приглашали учителей. В 1861 году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1866 году с золотой медалью за сочинение о параболическом интерполировании. После окончания курса в университете стал готовиться к магистерскому экзамену; 1 июля 1867 года поступил на службу воспитателем во 2-ю Санкт-Петербургскую прогимназию и с открытием в 1873 году 2-го Санкт-Петербургского реального училища получил в нём должность учителя математики. С 1875 до 1878 года преподавал математику в 5-й прогимназии. Также был сверхштатным репетитором в Институте инженеров путей сообщения (с 1876 по 1883).

В 1876 году, защитив диссертацию «О гипергеометрических рядах», получил степень магистра и с 1879 по 1883 годы, в качестве приват-доцента преподавал теорию эллиптических функций на кафедре чистой математики Санкт-Петербургского университета студентам III и IV курсов, а также начертательную геометрию I курсу университета в 1882/83 учебном году. Также в 1880—1881 годах преподавал на Высших женских курсах геометрию, тригонометрию и аналитическую геометрию.

В феврале 1883 года был избран доцентом Харьковского университета, 12 апреля утверждён в должности и в августе начал чтение лекций. Весной 1884 года был командирован за границу (Лейпциг, Берлин, Париж). Из Парижа прислал диссертацию «Обращение гиперэллиптических интегралов» и 24 ноября 1885 года был удостоен степени доктора чистой математики и 31 декабря утверждён экстраординарным профессором. с осени 1885 года он также стать читать лекции по интегральному и дифференциальному исчислению в Харьковском практическом технологическом институте.

С 1 июля 1888 года был утверждён ординарным профессором кафедры чистой математики Харьковского университета. Читал 16 курсов лекций, большинство из них было напечатано. Написанный М. А. Тихомандрицким учебник по теории вероятности Петербургская академия наук отметила премией им. В. Я. Буняковского.

Был одним из активнейших членов Харьковского математического общества, более 10 лет исполнял обязанности заместителя его председателя.

В марте 1899 года вышел в отставку, чтобы завершить работу по составлению «Систематического каталога книг фундаментальной библиотеки Императорского Харьковского университета по отделению физико-математических наук, чистых и прикладных». По мнению Тихомандрицкого, без такого издания было невозможно использование фонда библиотеки. В 1899 году за свой счёт издал каталог. Вернулся в университет сверхштатным профессором 3 июня 1900 года и в 1901 году, подготовил и издал первое продолжение «Систематического каталога…», в ​​котором были собраны поступившие позже книги. В 1906 году Тихомандрицкий получил звание заслуженного профессора.

Участвовал во II Международном математическом конгрессе (Париж, 6-12 августа 1909).

В 1913 году из-за болезни жены переехал в Одессу, где получил должность приват-доцента кафедры математики Новороссийского университета. Преподавал аналитическую геометрию, спецкурсы по общей теории кривых и поверхностей, теорию абелевых интегралов. В 1915 году стал членом математического отделения Новороссийского общества естествоиспытателей.

В 1917 году переехал из Одессы в Крым. Участвовал в организации Таврического университета и был в нём ординарным профессором кафедры математики. Также он был одним из основателей Крымского математического общества (1919).

Член Санкт-Петербургского математического общества.

Скончался 8 февраля 1921 года в Ялте.

Был награждён орденами: Св. Станислава 2-й ст. (1886), Св. Анны 2-й ст. (1889), Св. Владимира 3-й ст. (1896).

Библиография 
 О гипергеометрических рядах : Рассуждение, напис. для получения степ. магистра чистой математики канд. С.-Петерб. ун-та Матвеем Тихомандрицким. — Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1876
 Заметка о введении Θ-функций в теорию эллиптических функций / [Соч.] М. А. Тихомандрицкого. — Харьков : Унив. тип., 1883
 Вывод основных предложений теории эллиптических интегралов независимо от канонической формы подрадикальной функции / [Соч.] М. Тихомандрицкого. — Харьков : Унив. тип., 1884
 Обращение гиперэллиптических интегралов / [Соч.] М. А. Тихомандрицкого. — Харьков : Унив. тип., 1885
 Отчет о занятиях в Лейпциге, командированного за границу с ученой целью, доцента Харьковского университета Матвея Тихомандрицкого. — Харьков : Унив. тип., 1885
 К теории радиуса кривизны / [Соч.] М. Тихомандрицкого. — Харьков : Унив. тип., 1886
 Краткий курс высшей алгебры, составленный М. Тихомандрицким, доктором математики, экстраординарным профессором Харьковского университета и преподавателем Харьковского практического технологического института. — Харьков : Д. Н. Полуектов, 1887
 Разложение тригонометрических и эллиптических функций на частные дроби и в бесконечные произведения / [Соч.] М. Тихомандрицкого. — Харьков : тип. М. Ф. Зильберберга, 1890
 Курс теории конечных разностей / [Соч.] М. Тихомандрицкого, орд. проф. Харьк. ун-та. — Харьков : Д. Н. Полуехтов, 1890
 Розыскание особенных точек плоских алгебраических кривых / [Соч.] М. А. Тихомандрицкого. — Харьков : тип. М. Ф. Зильберберга, [1890]
 Основания теории абелевых интегралов / [Соч.] М. Тихомандрицкого, орд. проф. Харьк. ун-та. — Харьков : Харьковск. матем. о-во, 1895
 Теория эллиптических интегралов и эллиптических функций / [Соч.] М. Тихомандрицкого, д-ра чистой математики, орд. проф. Харьк. ун-та и Харьк. практ. технол. ин-та. — Харьков : тип. Зильберберга, 1895
 Курс дифференциального и интегрального исчислений : (С прим. для упражнений) / Проф. М. А. Тихомандрицкий. — Харьков : А. Дререр, 1903
 Опыт истории Физико-математического факультета Харьковского университета за первые 100 лет его существования / [Соч.] Проф. М. А. Тихомандрицкого. — Харьков : тип. и лит. М. Зильберберг и сыновья, [1905]
 Дифференциальная геометрия пространства n измерений / Сост. по соч. Л. Бианки [«Lezioni di geometria differenziale»] применит. к рус. учащимся проф. М. Тихомандрицкий.  Харьков : тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1908
 Первые главы аналитической геометрии в новом изложении, независящем от элементарной / Проф. М. Тихомандрицкий. — Одесса : тип. «Техник», 1915.

Примечания

Литература 
 Тихомандрицкий, Матвей Александрович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869—1894. — : Тип. и лит. Б. М. Вольфа, 1896. — Т. 2. — С. 275—278.

Ссылки 
 Корзинин А. Л. Тихомандрицкий Матвей Александрович // Биографика СПбГУ

Члены Санкт-Петербургского математического общества
Члены Харьковского математического общества
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского